Хегеманн () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Хегеманн, Йорг (род. 1966) — немецкий буги-вуги-пианист.
 Хегеманн, Петер (род. 1954) — немецкий биохимик и биофизик, специалист по фотобиологии, пионер оптогенетики.

См. также 
 Хегерманн, Дидерик (1763—1835) — норвежский военный и государственный деятель.